Косанович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Косанович, Горан (род. 1962) — сербский шахматист, гроссмейстер, тренер.
 Косанович, Сава (1894—1956) — югославский и сербский политический деятель, публицист, посол Югославии в США и Мексике.